Де Паолис () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Паолис, Велазио (1935—2017) — итальянский куриальный кардинал, титулярный архиепископ Телепте.
 Де Паолис, Лучано (род. 1941) — итальянский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион 1968 года.